

Geografia

Austria 
 Uttendorf – comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Uttendorf – frazione di Helpfau-Uttendorf, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Uttendorf – frazione di Prinzersdorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Helpfau-Uttendorf – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)